Reixac (Calders), masia al vessant de migdia d'un serrat del terme de Calders (el Moianès)
 Reixac (Mieres), mas al terme municipal de Mieres (la Garrotxa) 
 Reixac (Sobremunt), masia de Sobremunt (Osona) 
 Torrent de Reixac, curs d'aigua de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental nascut al vessant oriental de la serra de Marina 
 Can Reixac, diversos indrets
 Biografies:
 Baldiri Reixac i Carbó (Bell-lloc d'Aro, Empordà, 1703 - Ollers, Vilademuls, 1781), pedagog i religiós català
 Joan Reixac, pintor valencià florit entre 1431 i 1482, d'estil gòtic 
 Salvador Reixac (Barcelona ~1725 - Trillo, província d'Osca, 1780), compositor i violinista català